Classe Freccia (cacciatorpediniere) – cacciatorpediniere degli anni trenta 
 Classe Freccia (motocannoniera) – motocannoniere della Marina Militare Italiana costruite negli anni sessanta